Колычев (Колычёв) — русская фамилия. 

История фамилии насчитывается с XV века. Имеет тюркский корень (ср. Колчан, Колчак).

Известные носители 
 Филипп (Колычёв) (1507—1569) — митрополит Московский.
 Колычёв, Василий Петрович (?—1797) — русский писатель и драматург.
 Колычев, Владимир Григорьевич (род. 1968) — русский писатель, автор детективов, боевиков, криминальных повестей и романов.
 
 Колычев, Олег Федосеевич (1923—1995) — Герой Советского Союза.
 Колычев, Осип Яковлевич (наст. фам. Сиркес; 1904—1973) — русский советский поэт и переводчик, журналист, военный корреспондент.
 
 
 Колычёв, Юрий Осипович (1928—2019) — советский и российский актёр.
 Колычева, Нелли Ивановна (род. 1931) — советский деятель области здравоохранения, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Колычёв, Фёдор Степанович — — митрополит Московский.

Составные фамилии 
 Колычёв-Лошаков, Матвей Третьяков (ум. 1599) — воевода и опричник XVI века.

См. также 
 Колычева
 Колычов-Лобан, Иван Андреевич (ум. 1502) — боярин XVI века.
 Колычевы (Колычёвы) — русский дворянский род.